Ray Moore, abréviation de Raymond Moore, est un nom porté par :
 Ray Moore (1905-1984), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Ray Moore (1942-1989), présentateur télé britannique ;
 Ray Moore (né en 1946), tennisman sud-africain.